Platt kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Plata (ort), Trentino-Alto Adige, Bolzano,

Storbritannien 

 Platt (parish), England, Kent,

Österrike 

 Platt (ort), Niederösterreich, Politischer Bezirk Hollabrunn, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar